Authie (Calvados)
 Authie (Somme)
 Rio Authie

Desambiguações de topônimos